Rockbridge ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rockbridge (Illinois)
 Rockbridge (Kentucky)
 Rockbridge (Missouri)
 Rockbridge (Ohio)
 Rockbridge (Wisconsin), im Richland County
 Rockbridge (Town), Town(ship) im Richland County, Wisconsin
 Rockbridge County, Verwaltungseinheit in Virginia